Juhl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Juhl (1898–1962), dänischer Turner
 Eduard Juhl (1884–1975), deutscher evangelischer Pfarrer
 Ernst Juhl (1850–1915), deutscher Kaufmann, Kunstsammler und Organisator von Ausstellungen zur Kunstfotografie
 Finn Juhl (1912–1989), dänischer Designer
 Hans Juhl (geb. 1904/1904), SS-Hauptscharführer
 Jerry Juhl (1938–2005), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Kamilla Rytter Juhl (* 1983), dänische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Jul
 Juul